Vicario ist der Familienname folgender Personen:

 Emilio Sánchez Vicario (* 1965), spanischer Tennisspieler
 Giovanni Bruno Vicario (1932–2020), italienischer Psychologe und Autor
 Leona Vicario (1789–1842), mexikanische Nationalheldin 
 Margherita Vicario (* 1988), italienische Schauspielerin und Popsängerin
 Mattia Vicario (1849–1906), italienischer römisch-katholischer Geistlicher und Bischof von Novara

Siehe auch:

 Sánchez Vicario